Desa Cibatu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibatu (administrativ by i Indonesien, lat -6,50, long 107,53), Jawa Barat, 
 Desa Cibatu (administrativ by i Indonesien, lat -6,34, long 107,16), Jawa Barat, 
 Desa Cibatu (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 106,88), Jawa Barat, 
 Desa Cibatu (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 106,79), Jawa Barat, 
 Desa Cibatu (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 108,20), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar